Gentil kan som auktorsförkortning betyda:

 Ambroise Gentil
 Louis François Gentil

Robotskapade auktorsförkortningar